Мантын () — село, входит в Малодорогостаивский сельский совет Млиновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 5 человек. Почтовый индекс — 35108. Телефонный код — 3659. Код КОАТУУ — 5623884904.

Местный совет 
35108, Ровненская обл., Млиновский р-н, с. Малые Дорогостаи, ул. Шевченко, 17.

Ссылки 
 Мантын на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Млиновского района